JPEG 2000, un format d'image numérique d'extension possible .jp2 ;
 JP2 est une abréviation courante de Jean-Paul II.
 JP2 est également l'abréviation de Jean-Pierre Pernaut.
 JP2 est également l'abréviation de Jurassic Park 2.